Wambola bezeichnet:

 Wambola, vormals russischer Zerstörer Kapitan Kingsbergen der Leitenant-Iljin-Klasse, von 1919 bis 1933 im Dienst der estnischen Marine
 Wambola, vormals deutsches Minenjagdboot der Lindau-Klasse, von 2000 bis 2009 bei der estnisch Marine, siehe Cuxhaven (M 1078)
 Wambola (A433), vormals dänische Lossen (Lindormen-Klasse), am 1. November 2016 von der estnischen Marine in Dienst gestellt